Pojem Navarrská dynastie může označovat vícero rodů a dynastií vládnoucích v Navarrském království:

 Jiménezové (905/925–1234) – tato dynastie bývá běžně pojmenována jako navarrská dynastie
 hrabata ze Champagne (1234–1305) – 
 Kapetovci (1305–1328) – 
 hrabata z Évreux (1328–1441) – 
 Trastámarové (1441–1479) – 
 Foix-Grailly (1479–1518) – 
 d'Albret (1518–1572) – 
 Bourboni (1572–1620/1830) –